

Бікмурзино — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Бікмурзино — присілок, Нурімановський район, Башкортостан